92-й выпуск Джиро д’Италия — трёхнедельной шоссейной велогонки по дорогам Италии. Гонка проводилась с 9 по 31 мая 2009 года в свой столетний юбилей. Двадцать две команды, включавшие 198 гонщиков, соревновались на 21 этапе, стартовав в Венеции и финишировав в Риме.

Пелотон преодолел уникальный маршрут, спланированный с учётом исторических городов и коммун, сыгравших важную роль в развитии итальянского велоспорта. Несмотря на отсутствие некоторых популярных подъёмов, множественные холмистые и горные этапы на второй и третьей неделях гонки были тяжёлыми. Десятый и шестнадцатый этапы считались королевскими из-за особенно сложных продолжительных подъёмов. Во время девятого этапа, критериума в Милане, гонщики осуществили протестную акцию, вызвав недовольство организаторов и болельщиков: на всём этапе, за исключением финишного спринта, практически не было борьбы, скорость оставалась очень низкой — таким образом участники пытались привлечь внимание к обеспечению безопасности во время соревнований.

Гонку выиграл россиянин Денис Меньшов, захвативший лидерство на двенадцатом раздельном этапе и удерживавший преимущество в течение всех горных этапов третьей недели, отражая постоянные атаки ближайшего преследователя итальянца Данило ди Луки, который в итоге уступил ему 41 секунду и получил фиолетовую майку лидера очковой классификации. Победу в зачёте горовосходителей одержал представитель Италии Стефано Гарцелли, лучшим молодым гонщиком стал бельгиец Кевин Селдрайерс. Впоследствии ди Лука и его соотечественники Франко Пеллицотти и Леонардо Бертаньолли, ставшие победителями этапов, были уличены в употреблении запрещённых веществ и дисквалифицированы, а все их результаты на «Джиро» аннулировали. В итоге фиолетовая майка лидера очковой классификации была передана Денису Меньшову.

Участники 

Приглашение на «Джиро» получили двадцать две команды, в том числе пятнадцать команд ПроТура и семь профессиональных  континентальных команд. Три команды ПроТура отказались от участия и не получили приглашения: Cofidis, Euskaltel-Euskadi и Française des Jeux. Изначально организаторы не планировали приглашать Fuji-Servetto, однако в конечном счёте передумали и 23 апреля пригласили её в качестве двадцать второй и последней команды. Каждая команда отправила на соревнования по девять гонщиков, таким образом пелотон в начале гонки состоял из 198 человек.

В гонке приняли участие следующие команды:

Предварительный обзор и фавориты 

«Астана» не включила в состав прошлогоднего чемпиона Альберто Контадора, который решил не защищать свой чемпионский титул, зато в команде находился знаменитый Лэнс Армстронг, возобновивший спортивную карьеру после длительного перерыва. Его участие в гонке было под вопросом, поскольку ранее на первом этапе «Вуэльты Кастилии и Леона» в результате падения он получил перелом ключицы, однако 16 апреля американец пообещал, что, несмотря на предстоящую операцию, всё же выступит на «Джиро». Звезда Silence-Lotto австралиец Кадел Эванс изначально сообщил о своём желании принять участие в «Джиро», тем не менее, вскоре отказался ехать сюда и упрекнул RCS Sport (организаторов гонки) в использовании его имени для раскрутки мероприятия. Контадор и Эванс решили сконцентрироваться на «Тур де Франс», на следующем гранд-туре сезона.

Помимо Армстронга в числе претендентов на победу рассматривались многие гонщики: Иван Бассо, Леви Лайфаймер, Дамиано Кунего, Карлос Састре, Джильберто Симони, Данило ди Лука, Марцио Брузегин и Денис Меньшов. До того как Армстронг повредил ключицу, большинство экспертов считали его явным фаворитом — отмечалось, что три этапа с раздельным стартом, в том числе необычно протяжённая разделка в середине гонки, могут дать ему преимущество. По мнению специалистов, в таком длинном заезде на время Армстронг, если он будет в своей лучшей форме, может значительно выиграть у других гонщиков. Бывший победитель «Джиро» Стефано Гарцелли выделил в качестве фаворита Лайфаймера, с чем согласились некоторые американские СМИ. Армстронг в своём интервью в декабре 2008 года назвал главным фаворитом Бассо, этого же мнения придерживались и некоторые другие новостные издания.

Из присутствовавших на гонке спринтеров наибольшее предпочтение отдавалось Марку Кавендишу, Алессандро Петакки, Аллану Дэвису, Филиппо Поццато, Роберту Хантеру, Роберту Фёрстеру, Тайлеру Фаррару, Хуану Хосе Аэдо и Оскару Гатто. При всём при том, спринтерские финиши ожидались лишь на незначительном числе этапов.

Маршрут 
Первая «Джиро д’Италия» прошла в 1909 году, и маршрут 2009 года разрабатывался таким образом, чтобы подчеркнуть её столетний юбилей, хотя в действительности это была 92-я по счёту гонка — соревнования прерывались во время Первой и Второй мировых войн. Милан, где в последние годы гонка традиционно заканчивалась, на этот раз стал местом проведения критериума из десяти кругов, проходящего по тем же дорогам, что и самая первая «Джиро» на старте. Маршрут пролегал через все города, в которых находились старты и финиши первой «Джиро», за исключением Генуи (одиннадцатый этап всё же прошёл в провинции Генуя с финишем в городе Аренцано). Одиннадцатый этап, помимо всего прочего, пролегал через горный перевал Пассо-дель-Туркино, подъём, ежегодно использующийся в классической однодневной гонке «Милан — Сан-Ремо».

Десятый этап по задумке организаторов повторял семнадцатый этап «Джиро д’Италия 1949», выигранный легендарным итальянским велогонщиком Фаусто Коппи, победившим затем и в генеральной классификации. В оригинальном виде этот маршрут включал подъём по перевалу Коль-д’Изояр, расположенному во Франции и несколько раз включавшемуся в программу «Тур де Франс», однако в данном случае было решено ограничиться итальянской стороной Альп без захода на французскую — у организаторов возникли сомнения насчёт надёжности радиосвязи, к тому же существовала высокая вероятность обвала на дорогах. Как следствие, этап получился более протяжённым, чем планировалось, и включал дополнительный укороченный подъём. Десятый и шестнадцатый этапы, последний проходил через Монте-Петрано и две другие горы первой категории, оба считались королевскими.

Маршрут подвергся некоторой критике из-за отсутствия нескольких знаменитых и крайне тяжёлых подъёмов, таких как перевал Мортироло и Монте Дзонколан, вместо которых были включены этапы с множественными подъёмами меньшей крутизны. Директор гонки Анджело Дзоменьян жёстко ответил на критику: «Я не пойду на поводу этой философии, когда выбор подъёмов производится в зависимости от их известности».

Этапы «Джиро д’Италия 2009», коих было 21, подразделялись на пять категорий: одна командная гонка с раздельным стартом, семь равнинных этапов, четыре холмистых этапа, семь горных этапов и две индивидуальные гонки с раздельным стартом. От типа этапа и от средней скорости победителя зависел лимит времени, в который должны были уложиться гонщики для продолжения участия в «Джиро».

Общая протяжённость маршрута составила 3395,5 км.

Ход гонки

Этап 1 
По сложившейся с 2007 года традиции «Джиро д’Италия» началась командной гонкой с раздельным стартом, участники проехали равнинный участок протяжённостью 20,5 км на песчаном острове Лидо в Венеции (порядок старта команд определялся жеребьёвкой). Победу одержала стартовавшая первой Columbia-High Road, причём все девять гонщиков добрались до финиша вместе, что случается крайне редко в заездах такого типа, особенно среди победителей. Пересёкший финишную черту первым Марк Кавендиш заполучил розовую майку лидера генеральной классификации и одновременно белую майку лидера молодёжной классификации. Прошлогодние победители командной разделки Garmin-Slipstream, изъявлявшие желание повторить тот успех, отстали всего лишь на шесть секунд, но, в отличие от победителей, до финиша они доехали в минимальном составе из пяти человек (время в таких заездах засекается по пятому гонщику).

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 2 
Второй этап, 156 км из Езоло в Триесте, был практически полностью равнинным с небольшим подъёмом по холму Монтебелло ближе к концу — в концовке гонщики преодолели три круга по 11 км, и на вершине второго круга начислялись первые очки горной классификации, которые в итоге получил испанец Давид Гарсия Дапена, став таким образом первым обладателем зелёной майки. На начальном участке гонки лидерство удерживал Леонардо Скарселли, однако на 31-м километре преследователи настигли его. Этап венчался групповым финишным спринтом, в напряжённой борьбе победителем стал Алессандро Петакки из LPR Brakes-Farnese Vini, опередивший Кавендиша в последний момент у самой финишной черты. Незадолго до финиша на третьем круге произошёл завал, в результате которого группа из 51 гонщика проехала вперёд, а остальные остались позади, потеряв какое-то время. В конечном счёте отставшая группа добралась до финиша с отставанием в 13 секунд, и, поскольку завал произошёл до трёхкилометровой зоны нейтрализации, потерянные секунды не были аннулированы. В числе отставших оказались и фавориты, Иван Бассо и Леви Лайфаймер.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 3 
На следующий день гонщики проехали 198 км по равнине из Градо в Вальдоббьядене. Промежуточные спринтерские и горные очки собрала группа отрыва из пяти человек — их максимальное преимущество достигало семи минут, однако за 38 км до финиша оторвавшихся догнали. На отметке в 50 км и дальше произошли несколько крупных завалов, из-за чего пелотон раздробился на несколько частей. Одна из таких частей, оказавшаяся впереди, пришла к финишу раньше остальных, при этом групповой спринт вновь выиграл Алессандро Петакки. Главной жертвой серии завалов стал капитан Garmin-Slipstream Кристиан Ванде Вельде, который в результате падения сломал ребро и получил трещину таза, после чего вынужден был отказаться от дальнейшего участия в «Джиро». Пострадал от завалов и Марк Кавендиш, он тщетно пытался вернуться в пелотон, но так и не смог этого сделать, потеряв в итоге 15 секунд. На фоне неудачи Кавендиша Петакки с второй победой подряд захватил лидерство в гонке. Первые позиции в горной и молодёжной классификациях ненадолго заняли Мауро Фаччи и Тайлер Фаррар соответственно.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 4 
Первый горный этап начинался в Падуе и заканчивался через 162 км в Сан-Мартино-ди-Кастроцца — дистанция включала два тяжёлых подъёма: один на отметке в 123 км, другой в течение нескольких последних километров перед финишем. Уже по прошествии 5 км после старта сформировалась группа отрыва из шести человек, куда вошли Серафин Мартинес, Франческо Беллотти, Давиде Вигано, Иэн Стэннард, Франческо де Бонис и Йенс Фогт. Они доводили преимущество перед пелотоном до шести с половиной минут и первые три часа удерживали довольно высокую скорость около 45 км/ч, сделав серьёзную заявку на победу. Тем не менее, у подножья второй горы пелотон всё-таки настиг их, и в отрыве остались только Фогт с Беллотти. Спустя два километра подъёма Фогт атаковал ещё раз и в течение восьми километров пытался уехать от преследователей в одиночку. Лучшие генеральщики совместно со специалистами горовосхождения организовали погоню и на последних трёх километрах обогнали Фогта. За два километра до финиша в лидеры выбился колумбийский горняк Маурисио Солер — он был одним из тех, кто днём ранее спровоцировал завал с участием лидера генеральной классификации Марка Кавендиша, и рвение с его стороны воспринималось как желание «искупить вину». Финиш всё-таки проходил в группе из шестнадцати человек, первое место занял Данило ди Лука, победитель «Джиро д’Италия 2007», удачно выбравший время для финального спурта. За этими шестнадцатью гонщиками с отставанием в шесть секунд пришли ещё десять гонщиков, ещё 26 спортсменов финишировали с отставанием в пределах минуты. Новым обладателем розовой майки стал Томас Лёфквист, финишировавший в той же группе, что и ди Лука.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 5 

Пятый этап стартовал в том месте, где закончился четвёртый: сначала гонщики преодолели категорийный подъём на 400 метров через Пассо-Ролле, затем спустились на 1700 метров и на протяжении большей части 125-километровой дистанции поднимались на гору Альпе-ди-Сьюзи. На первом небольшом подъёме лидировал отрыв из семи человек, достигший долины между двумя горными пиками с разрывом в четыре с половиной минуты. В том числе в отрыве находился Джованни Висконти, перед началом этапа отстававший от лидера генеральной классификации Томаса Лёфквиста всего лишь на три минуты. Пелотон, разгоняемый преимущественно командой Liquigas, желавшей вывести на лидирующие позиции своих гонщиков Сильвестра Шмида и Ивана Бассо, за 15 км до финиша нагнал беглецов. Шестеро гонщиков поддержали заданный Бассо высокий темп и поехали к финишу вместе с ним — лучшим в итоге оказался Денис Меньшов. Для Меньшова это достижение было особенно значимым, так как теперь он имел в послужном списке победы на этапах всех трёх гранд-туров, кроме того, для его команды Rabobank эта победа стала первой на «Джиро д’Италия» за всю историю. Другие шестеро участников отрыва финишировали близко к победителю, лишь Карлос Састре отстал более чем на десять секунд. Занявший второе место Данило ди Лука стал лидером генеральной классификации. Рассматривавшиеся в качестве генеральщиков-фаворитов Дамиано Кунего, Лэнс Армстронг и Стефано Гарцелли не справились с атакой Liquigas на Альпе-ди-Сьюзи, потеряв более двух минут. Поскольку эти трое проявили в горах слабость, отмечалось, что единственными претендентами на победу в общей классификации остаются Меньшов, ди Лука, Лёфквист, Бассо, Лайфаймер и Састре.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 6 
Протяжённый этап в 248 км из Брессаноне в австрийскую коммуну Майрхофен в первой половине имел сравнительно равнинный волнообразный рельеф, тогда как во второй половине включал два небольших подъёма с равнинным участком в 22 км между ними. Спуск после второго подъёма продолжался ещё одним равнинным участком длинной 11 км, после чего сразу следовал финиш. Отрыв дня сформировался на 55-м километре из пяти гонщиков, им удалось развить максимальное преимущество до восьми минут. Примерно за 60 км до финиша во время второго подъёма Микеле Скарпони и Василий Кириенко оставили попутчиков позади, отправившись дальше вдвоём. Спустя 50 км Скарпони сбросил Кириенко с колеса и проехал оставшийся до финиша путь в полном одиночестве. Группа розовой майки, в свою очередь, подобрала всех участников утреннего отрыва и финишировала с отставанием в полминуты. Данило ди Лука уступил финишёрам пелотона четыре секунды, но с этого момента он вышел в лидеры сразу в трёх классификациях: генеральной, очковой и горной. Лэнс Армстронг потерял ещё больше времени, проиграв занявшему второе место Эдвальду Боассону Хагену 43 секунды.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 7 
Ещё один протяжённый холмистый этап, на сей раз длиной 244 км, вёл гонщиков из австрийского Инсбрука через Швейцарию обратно в Италию в город Кьявенна. Единственный категорийный подъём, Пассо-Малоя, находился на отметке в 200 км, градиент перед ним поднимался незначительно, а после до самого финиша следовал длинный крутой спуск. Профиль трассы идеально подходил для создания отрывов, и действительно многие гонщики пробовали себя в этом начинании. Первый отрыв, включавший четырёх человек, появился на 24-м километре — он ушёл от пелотона более чем на девять минут, но на подступах к Пассо-Малоя всё-таки были поглощены. На вершине атаковал и смог уйти довольно далеко Алессандро Бертолини, ему удалось продлить свой побег благодаря крайне аэродинамичной посадке во время спуска, без опоры на седло со смещением всего веса на руль. Другие четверо гонщиков тоже не побоялись опасного спуска и за 12 км до финиша резко устремились вперёд — в итоге они догнали Бертолини и взяли его с собой, сформировав группу отрыва из пяти человек. Андрей Гривко пытался переложиться из пелотона в отрыв, но так и не смог этого сделать, оставшись в одиночестве. Несмотря на то что в отрыве присутствовали опытные гонщики и мастера спринта, первым финишную черту пересёк молодой Эдвальд Боассон Хаген. Начиная с данного этапа восемь гонщиков «Астаны» из девяти выступали в майках с демонстративно затёртыми спонсорами — таким способом команда пыталась привлечь внимание недобросовестных коммерческих партнёров, отказывавшихся выполнять свои финансовые обязательства.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 8 
Восьмой этап представлял собой 209 км из Морбеньо в Бергамо, он включал два категорийных подъёма, в том числе весьма большой и резкий подъём Кульмине-ди-Сан-Пьетро после первых 64 км. Между отметками в 30 и 40 км постепенно сформировалась группа отрыва, состоящая из десяти человек. Они доводили разрыв более чем до четырёх минут и смогли продержаться до второго подъёма, до дороги на Колле-дель-Галло. Несколько генеральщиков со своими доместиками добрались до вершины раньше остальных, при этом обладателя розовой майки Данило ди Луки среди них не было. Участники отрыва, однако, друг с другом не сработались, и ди Лука, воспользовавшись их замешательством, вскоре закрыл просвет. За 15 км до финиша уверенную атаку предпринял Константин Сивцов, его отрыв колебался в пределах полуминуты, но он всё время контролировал ситуацию и, никого к себе не подпуская, стал победителем заезда. Этап омрачился драматичным несчастным случаем, приключившимся с Педро Оррильо на Кульмине-ди-Сан-Пьетро. Проскользив по мокрым листьям, испанский гонщик потерял управление и на полной скорости влетел в металлическое дорожное ограждение, после чего 60 метров скатывался по каменистому склону в ущелье. Результатом падения стали множественные травмы: трещины в бедренных костях, повреждения коленных чашек, грудных позвонков и копчика, прокол лёгкого и внутреннее кровотечение. Его подняли из ущелья с помощью вертолёта и затем машиной скорой помощи доставили в ближайшую больницу. В машине он пришёл в сознание, но врачи ввели его в состояние искусственной комы. В течение пяти недель Оррильо проходил реабилитацию в больницах Италии и Испании, сумел полностью восстановиться, хотя спортивную карьеру всё же завершил.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 9 

Весь девятый этап прошёл в Милане: через 5 км от старта начинался критериум из десяти кругов по 16 км — общая протяжённость дистанции таким образом составляла 165 км. Полностью равнинный заезд должен был стать местом сражения лучших спринтеров, однако в действительности обернулся коллективным протестом гонщиков. Под впечатлением от недавнего падения Педро Оррильо участники «Джиро» решили обратить внимание организаторов на обеспечение безопасности спортсменов на вчерашнем и прочих этапах. Данный критериум так же вызывал обеспокоенность, маршрут проходил через трамвайные пути и булыжные мостовые, дороги во многих местах были заставлены припаркованными автомобилями, оставляя узкое пространство для проезда — в итоге директор гонки вынужден был согласиться с требованием полной нейтрализации этапа, то есть каждому участнику заезда засчитывалось такое же время как у победителя, вне зависимости от того, когда он пересечёт финишную черту. Изначально речь шла только о нейтрализации, но на самом деле гонщики вообще не стали соревноваться друг с другом и первые четыре круга прошли прогулочным темпом со средней скоростью 20 км/ч. В конце четвёртого круга пелотон совсем остановился, лидер общего зачёта Данило ди Лука взял микрофон и объяснил собравшимся зрителям, почему они едут так медленно. Затем слово взял Лэнс Армстронг, он извинился перед болельщиками за испорченную гонку, которая могла стать грандиозным зрелищем, но отметил при том, что пелотон всё-таки принял правильное решение. Критериум неторопливо продолжился, лишь на последнем круге спринтеры проявили активность и поборолись за финиш — лучшим среди всех оказался Марк Кавендиш, хотя по требованию протестующих очков в спринтерскую классификацию никто из финишёров не получал. Несмотря на то что протест был единодушным, Филиппо Поццато, который тоже пострадал на трассе и впоследствии вынужден был отказаться от дальнейшего участия в «Джиро», выразил мнение, что гонщики всё же приняли решение поспешно, прежде следовало собраться и тщательно всё обдумать.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 10 

После дня отдыха гонщики столкнулись с самым длинным этапом «Джиро», королевский этап протяжённостью 262 км из Кунео в Пинероло с несколькими сложными подъёмами: главный подъём Сестриере располагался ближе к середине дистанции, с его вершины в течение 50 км шёл долгий спуск, и затем на последних десяти километрах перед финишем присутствовал ещё один небольшой подъём Пра-Мартино. С самого начала этапа гонщики показывали неожиданно высокую скорость, за первый час они преодолели более 50 км, с такой скоростью два часа никто не осмеливался пойти в отрыв. В конце концов инициативу взяли на себя двенадцать гонщиков — семеро выбились в лидеры, ещё пятеро повисли между ними и пелотоном. Через какое-то время из пелотона выделилась ещё одна группа, включавшая в том числе фаворитов генеральной классификации и в частности обладателя розовой майки Данило ди Луку. Бывший чемпион «Джиро» Стефано Гарцелли атаковал из этой группы, догнал лидеров и на двух горных вершинах взял максимум очков, что по итогам заезда сделало его лидером горной классификации. На вершине Сестриере его преимущество превышало шесть минут. Группа генеральщиков, возглавляемая самим ди Лукой, вела ожесточённое преследование и постепенно «съела» всю дюжину оторвавшихся, а к вершине последнего подъёма они нагнали и Гарцелли. Агрессивный спуск ди Луки с Пра-Мартино позволил ему уйти от попутчиков, которые доселе сидели у него на колесе, и создать небольшой задел — он так и доехал до финиша впереди всех, упрочив лидерство в генеральной классификации. Шедший в генерале вторым Томас Лёфквист проиграл больше минуты и спустился на восьмую позицию, хотя он по-прежнему оставался лучшим молодым гонщиком.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 11 

Одиннадцатый этап, 214 км из Турина в Аренцано, был в основном равнинным — лишь за 19 км до финиша присутствовал подъём Пассо-дель-Туркино, известный по классике «Милан — Сан-Ремо». При всём при том, подъём не отличался высокой сложностью, что создавало условия для массового спринта в концовке. Гонщик «Астаны» Крис Хорнер не вышел на старт из-за полученной травмы ноги, таким образом Леви Лайфаймер с Лэнсом Армстронгом остались без главного своего помощника. На отметке в 56 км с дистанции сошёл горняк Caisse d'Epargne Хоаким Родригес, занявший на предыдущем этапе девятое место. Отрыв сформировался на 65-м километре трассы, активность проявили Густаво Сезар, Кэмерон Мейер, Дмитрий Грабовский и Алессандро Донати. Вскоре произошло падение Лайфаймера, но серьёзных повреждений он не получил и продолжил гонку. Когда отрыв догнали, последовала единоличная атака в исполнении Владимира Исайчева. «Астана» разогнала пелотон на Пассо-дель-Туркино, после чего на спуске попытался уехать Армстронг, при этом на колесо ему сел Данило ди Лука. Ещё несколько гонщиков пробовали оторваться перед финишем, однако слаженная работа ведущих спринтерских команд удерживала всех в одной группе. Всё закончилось групповым спринтом, Марк Кавендиш стал первым, ненамного опередив ехавших рядом Тайлера Фаррара и Алессандро Петакки.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 12 

Маршрут первой индивидуальной гонки с раздельным стартом простирался между коммунами Сестри-Леванте и Риомаджоре, выделяясь внушительной длиной (60,6 км) и наличием множественных подъёмов. Дистанция включала два категорийных подъёма с быстрым крутым спуском посередине при полном отсутствии равнинных участков. Лэнс Армстронг охарактеризовал этап «жутко тяжёлым». Последний олимпийский чемпион в разделочной дисциплине Фабиан Канчеллара назвал этап «сумасшедшим». Канчеллару считали основным фаворитом, но незадолго до старта этапа он покинул «Джиро». Многие гонщики использовали обычные шоссейные велосипеды вместо специальных разделочных, так как маршрут со своими изогнутыми рельефными дорогами был нетипичным для гонок на время. Большинство из них просто поставили на руль «рога» для аэродинамичной посадки, но некоторые не сделали и этого, как например обладатель розовой майки Данило ди Лука. Наличие подъёмов давало шанс горнякам, плохо приспособленным к гонкам с раздельным стартом, таким как Дамиано Кунего и Джильберто Симони. Первый ориентир установил гонщик Acqua & Sapone Дарио Андриотто, вскоре его результат улучшил Юрий Кривцов. Промежуточными лидерами становились Алессандро Бертолини, Дэвид Миллар, Марко Пинотти, Джованни Висконти, Брэдли Уиггинс, Стефано Гарцелли. Бертолини в действительности был лидером только три минуты, так как Миллар стартовал следом и сразу же побил его время. Затем лидерство захватил Леви Лайфаймер, однако стартовавший предпоследним Денис Меньшов привёз ему 20 секунд и выиграл этап. Поскольку Данило ди Лука финишировал лишь шестым с отставанием почти в две минуты, Меньшов сместил его с первой строки генеральной классификации. Неожиданно плохо выступил трёхкратный чемпион мира в гонках с раздельным стартом Майкл Роджерс, проигравший три минуты и спустившийся в общем зачёте с третьего места на шестое. Не оправдал ожиданий и действующий чемпион «Тур де Франс» Карлос Састре, он потерял 2 минуты 18 секунд, но на фоне неудачи Роджерса всё же поднялся в генерале на пятую позицию.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 13 
На следующий день гонщики получили передышку в виде короткого равнинного этапа длиной 176 км из Камайоре во Флоренцию. На первых 60 км дистанции было несколько небольших холмов и один непродолжительный категорийный подъём, тогда как оставшаяся часть не отличалась рельефностью и подразумевала спринтерский финиш. На 12-м километре отделились трое гонщиков: Михаил Игнатьев, Леонардо Скарселли и Бьёрн Шрёдер. Они развивали максимальное преимущество до 5 минут 20 секунд, но основной группе не составило труда догнать их — Игнатьева со Скарселли поймали за 32 км до финиша, в то время как Шрёдер, боровшийся в одиночку, продержался до 6 км. Когда до конца оставался один километр, Марк Кавендиш удачно воспользовался поддержкой товарищей по команде Эдвальда Боассона Хагена и Марка Реншоу, после чего на последних метрах вырвался вперёд и одержал третью победу на «Джиро». Финишный развоз Columbia-High Road был настолько мощным, что одно время с лидером показали только 21 гонщик, а остальные 89 человек, в том числе генеральщики, отстали от них на 8 секунд. Примечательно, что Кавендиш, из-за своей привычки появляться на стартовой линии в самый последний момент в обход журналистов, опоздал к началу этапа. Ему удалось благополучно догнать пелотон, во многом благодаря техничке Rabobank, тоже выехавшей поздно, и эта накладка не помешала ему выиграть.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 14 
На пути из Кампи-Бизенцио в Болонью за 172 км гонщики должны были преодолеть четыре категорийных подъёма и финишный отрезок в гору, тоже категорийную. Предварительный анализ этапа показывал постоянные атаки начиная с первого подъёма, находившегося на отметке в 24 км. В действительности отрыв появился уже на 12-м километре, вперёд пошли четырнадцать гонщиков из двенадцати команд — они успешно преодолели четыре промежуточных подъёма, и только после этого группа стала постепенно распадаться. На протяжении большей части дня пелотон вела команда LPR Данило ди Луки, финиш считался подходящим для него, он рассчитывал получить здесь преимущество перед лидером генеральной классификации Денисом Меньшовым и шедшим третьим Леви Лайфаймером. Тем не менее, усилий одной команды оказалось недостаточно, остававшиеся в отрыве четырнадцать человек слаженно работали друг с другом, и на спуске с четвёртой вершины стало ясно, что отрыв уже не догнать. Перед последним подъёмом лидирующая группа сократилась до двенадцати гонщиков, но по-прежнему сохраняла высокий темп. Первым из лидеров попытал счастье Андрей Гривко, однако незадолго до вершины его настигли, и в итоге он уступил победителю более минуты. Решающую атаку предпринял Саймон Герранс из Cervélo TestTeam, до которого никто так и не смог дотянуться. Бассо и Лайфаймер выпали из пелотона и проиграли конкурентам-генеральщикам по три секунды. Майкл Роджерс приехал ещё на три секунды позже, из-за чего спустился с шестого места на седьмое.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 15 

Холмистый пятнадцатый этап простирался на 161 км между коммунами Форли и Фаэнца, включая четыре основных подъёма — подъёмы хоть и имели категорию, были не очень сложными. Также на пути встречались три некатегорийных холма, весьма пологие и не способные оказать существенное влияние на ход гонки, а последние 10 км шёл равнинный участок, способствовавший финишу из отрыва. День начался с того, что на 18-м километре шестнадцать гонщиков из четырнадцати команд уехали далеко вперёд, развив максимальное преимущество до шести минут. Обладатель розовой майки Денис Меньшов со своей командой Rabobank не стал преследовать беглецов, так как среди них не было никого из ближайших конкурентов по генеральной классификации: наивысшую позицию в генерале среди оторвавшихся занимал Хосе Серпа, проигрывавший Меньшову более десяти минут. Гонщики пелотона не предпринимали решительных шагов, создавалось ощущение, что группа отрыва так и доедет до финиша. Однако на третьем холме ситуация резко изменилась, когда инициативу взяла в свои руки команда Ивана Бассо — сам Бассо впоследствии атаковал и вырвался вперёд, при этом у него на колесе смог удержаться только Стефано Гарцелли. Они настигли нескольких участников утреннего отрыва, который уже успел распасться на части, но вскоре и сами были настигнуты. Данило ди Лука спровоцировал атаку на четвёртом подъёме дня, какое-то время они с Меньшовым имели преимущество перед остальными генеральщиками, хотя в конечном счёте их тоже догнали, и по итогам этапа первые семь позиций в генеральной классификации остались неизменными. Когда отрыв, изначально состоявший из шестнадцати человек, распался, впереди поехали только двое гонщиков: Леонардо Бертаньолли и Серж Пауэлс. На последних километрах дистанции Пауэлс по неясным причинам спустился из лидирующей группы в группу преследования, в то время как Бертаньолли в одиночестве доехал до финиша и победил. Группа розовой майки уступила победителю 1 минуту 56 секунд, другие тринадцать гонщиков проиграли около семи минут, тогда как отставание большинства варьировалось между 18 и 26 минутами.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 16 
Стартовавший в Перголе шестнадцатый этап по праву считался королевским, на своих 237 км был полностью загружен всевозможными подъёмами. Помимо пяти коротких холмов на дистанции присутствовали три полноценные горы с очень высокими градиентами, в том числе финиш располагался на вершине горы Монте-Петрано. Как и два предыдущих этапа, этот начался с раннего отрыва — вперёд уехали 20 гонщиков. На первом подъёме, имевшем первую категорию, группа отрыва разделилась на три части, так как не все смогли выдержать заданный лидерами темп, а некоторых назад отозвали спортивные директора команд, чтобы оказать поддержку претендентам на победу в генеральной классификации. Впереди остались трое гонщиков: Ярослав Попович, Дамиано Кунего и Габриэле Босисио. Спустя какое-то время Попович оставил попутчиков позади и отправился к финишу в одиночестве. К началу восхождения на Монте-Петрано группа розовой майки догнала всех участников раннего отрыва кроме Поповича и Кунего. Леви Лайфаймер, сообщивший в интервью о намерении атаковать на данном этапе и продвинуться в генеральной квалификации, в итоге наоборот отвалился на последнем подъёме и, несмотря на попытки Лэнса Армстронга и Янеза Брайковича вернуть его в группу розовой майки, проиграл победителю около трёх минут, спустившись в общем зачёте с третьего места на шестое и лишившись последнего шанса выбиться в лидеры «Джиро». Армстронг в начале подъёма шёл близко к лидерам, рассматривался в числе главных претендентов на победу, однако вынужден был пожертвовать своими шансами ради Лайфаймера — позже Лайфаймер отмечал, что поддержка Армстронга помогла ему сохранить многие минуты. На подступах к финальной горе из группы розовой майки несколько раз пытался атаковать Данило ди Лука, но Денис Меньшов своевременно реагировал на все его выпады. Когда атаковали Иван Бассо и Карлос Састре, Меньшов с ди Лукой, занятые своим личным противостоянием, позволили им уйти. После семи часов экстремальных восхождений Састре выглядел свежее остальных, он предпринял решающую атаку и на очень высокой скорости пронёсся мимо Поповича прямо к победе — этот успех позволил испанцу подняться в генеральной классификации на третью строку. Меньшов, в свою очередь, выиграл противостояние с ди Лукой, на последних метрах дистанции за счёт спринтерского рывка привёз ему одну секунду, кроме того, россиянин получил к своему преимуществу перед главным конкурентом четыре бонусные секунды. Лидер классификации молодых гонщиков Томас Лёфквист уже на ранних участках этапа оказался в отвале и в итоге проиграл победителю 24 минуты. Таким образом, он сразу спустился на пятое место, а белую майку получил гонщик Quick Step Кевин Селдрайерс, занимавший пятнадцатое место в генеральной классификации. Существенное влияние на ход этапа оказали тяжёлые погодные условия, температура воздуха в течение дня поднималась до 35 °C, из-за чего гонщики на протяжении всей дистанции часто отпадали от своих групп.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 17 

После второго дня отдыха гонка продолжилась самым коротким групповым этапом, 83 км из коммуны Кьети к горному перевалу Блокхаус. Изначально планировалось, что здесь гонщики поднимутся на самую высокую точку «Джиро 2009», но карта маршрута впоследствии претерпела изменения из-за большого количества снега в горах — 4 км подъёма заменили эквивалентным равнинным отрезком в начале дистанции. Первые 44 км были практически полностью равнинными, затем на следующих 16 км градиент постепенно возрастал, тогда как последние 23 км представляли собой довольно крутой подъём. Примерно на отметке в 10 км атаковал Томас Фёклер, девять других гонщиков последовали за ним, и вместе им удалось развить преимущество почти до трёх минут, однако оставшиеся в пелотоне, понимая скоротечность этапа, вскоре начали преследование. Во время финального подъёма не все смогли выдержать заданный Фёклером темп, впереди с французом поехали только Феликс Карденас и Джузеппе Палумбо. Через какое-то время все трое были настигнуты группой розовой майки, где со стороны гонщиков непрерывно предпринимались новые и новые атаки. Когда в начале подъёма атаковал Сильвестер Шмид, ему на колесо сел Франко Пеллицотти — в какой-то момент поляк выдохся и отстал, но Пеллицотти за счёт его активности сделал хороший задел перед пелотоном. Лэнс Армстронг попытался догнать его, тем не менее, вынужден был отказаться от этого, поскольку итальянец не захотел дожидаться компаньона и решил пройти оставшуюся дистанцию в одиночестве. Пеллицотти удерживал высокую скорость до самого финиша и стал победителем этапа, в то время как Армстронг в конце концов отвалился в третью группу и финишировал вместе с Леви Лайфаймером и Карлосом Састре. Команда Састре Cervélo TestTeam долгое время задавала темп в пелотоне, но затем ушла с передовых позиций, когда вылетел в кювет Филип Деинан. Велосипед гонщика повредился, и на его теле были видны следы от повреждений, при всём при том, он продолжил гонку и доехал до финиша в последней группетто. Сам Састре, уже утративший ту хорошую форму, какая была у него до дня отдыха, проиграл победителю почти две минуты — как результат, спустился в генеральной классификации с третьего места на пятое, уступив тому же Пеллицотти, который теперь стал третьим. Четверо гонщиков финишировали вторым эшелоном в следующем порядке: Стефано Гарцелли, Данило ди Лука, Денис Меньшов, Иван Бассо. Ди Лука в стремлении оторваться от Меньшова ехал с очень высоким каденсом, на финишной черте за счёт спринта он всё же отыграл несколько секунд. Вместе с бонусными секундами, полагающимися за третье место, он сократил отставание от россиянина до 26 секунд.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 18 
Восемнадцатый этап простирался от коммуны Сульмона до города Беневенто и имел протяжённость 182 км. Через 20 км от старта следовали небольшой подъём и длинный технически сложный спуск, однако дальше путь был ровным и не включал больше категорийных подъёмов. Профиль рельефа благоприятствовал спринтерскому финишу, тем не менее, в действительности произошёл финиш из отрыва. Практически с самого старта сформировалась крупнейшая группа отрыва на «Джиро», включавшая 25 гонщиков из 18 команд (командами, не принявшими участия в отрыве, стали Milram, Ag2r-La Mondiale, Fuji-Servetto, а также команда лидера гонки Rabobank). Все гонщики ехали впереди как одна сплочённая команда, в результате чего их преимущество перед пелотоном возрастало до шести минут. За 15 км до финиша от группы отделились семь человек, между которыми в итоге разыгрался спринтерский финиш. Первым решительный рывок предпринял Дрис Девенинс, но буквально сразу же его обошёл Феликс Карденас, который в свою очередь уступил Денни Пейту. Пейт, вырвавшись вперёд, непреднамеренно привёз на колесе опытного Микеле Скарпони, и последнее слово было за итальянцем. Все фавориты генеральной классификации финишировали в пелотоне с отставанием от победителя в 3 минуты 57 секунд, поэтому в первой десятке общего зачёта изменений не произошло.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 19 

Начинавшийся в Авеллино девятнадцатый этап на большей части дистанции (151 км) имел неровный волнообразный рельеф с множеством некатегорийных подъёмов, в том числе один подъём на высоту почти 500 м, тогда как последние 13 км представляли собой крайне тяжёлый подъём по знаменитому вулкану Везувию на 1000 м вверх. На ранний отрыв здесь осмелились только двое гонщиков, оба из команд ПроТура без побед на прошедших этапах «Джиро»: Мауро Фаччи из Quick Step и Юрий Кривцов из Ag2r-La Mondiale. Максимальное преимущество перед пелотоном достигало семи минут, однако группе розовой майки не составило труда догнать их, это произошло в небольшом городке незадолго до финального восхождения. Члены Liquigas пытались использовать ту же тактику, что и при подъёме на Блокхаус, когда победил Франко Пеллицотти — первым вперёд пошёл их горняк Валерио Аньоли, но присоединились к нему не партнёры по команде, а гонщик из Lampre-NGC Паоло Тиралонго, фавориты генеральной классификации при этом на их атаку не ответили. Через какое-то время двое лидеров были настигнуты небольшой группой преследования во главе с Карлосом Хосе Очоа, у которого на колесе повисли Иван Бассо и Стефано Гарцелли. Карлос Састре в одиночку атаковал из группы розовой майки, постепенно обогнал всех соперников на своём пути и одержал вторую победу на «Джиро». Лидер генеральной классификации Денис Меньшов и ближайший его преследователь Данило ди Лука по-прежнему держались рядом друг с другом — ди Лука время от времени пробовал атаковать, но безуспешно. Пеллицотти воспользовался их соперничеством, отсиделся у них на колесе и в конце концов предпринял удачную атаку, благодаря чему стал на дороге третьим. Находившийся впереди Бассо дождался своего партнёра по команде, расположенного выше в генеральной классификации, и помог ему увеличить просвет, после чего обессиленный отвалился. Этого хвалило на то, что бы Пеллицотти финишировал вторым и сохранил за собой третье место в генерале. На финишной черте ди Лука немного опередил Меньшова и получил за это 8 бонусных секунд, таким образом его отставание сократилось до 18 секунд. Меньшов считался хорошим раздельщиком, и поскольку впереди оставались только равнинный этап и разделка, шансы ди Луки на победу в этом противостоянии были крайне малы.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 20 

Предпоследний этап, 203 км из Неаполя в Ананьи был полностью равнинным, лишь в самом конце присутствовал единственный небольшой подъём. Данило ди Лука совершенно очевидно надеялся на бонификацию, бонусные секунды, присуждаемые на промежуточном спринте и финише — держа это в уме, его команда постаралась как можно раньше остановить ранний утренний отрыв. Как и в горах, Денис Меньшов неотрывно следовал за ди Лукой, и до промежуточного спринтерского финиша они доехали вместе. Партнёры по команде пытались вывести ди Луку на более выгодную позицию, но у них это не получилось, Меньшов всё же оказался сильнее (главный спринтер команды Алессандро Петакки в последний момент вынужден был обогнать Меньшова, чтобы уменьшить секундный проигрыш своего капитана). Таким образом, пересёкший черту вторым Меньшов получил четыре бонусные секунды, а ставший третьим ди Лука только две, в результате чего лидерство россиянина в генеральной классификации упрочилось. По прошествии промежуточного финиша напряжение в пелотоне спало, и затишьем воспользовались двое гонщиков, попытавшиеся уехать в отрыв. Во время первого финального круга протяжённостью 18 км их догнала группа преследования из четырёх человек, которая, в свою очередь, на втором и последнем круге тоже была поглощена. Когда до конца оставалось чуть более километра, атаку предпринял гонщик Silence-Lotto Филипп Жильбер, сумевший удержаться впереди и ставший победителем этапа. Томас Фёклер следовал за Жильбером, но усидеть у него на колесе не смог и в итоге финишировал с отставанием в две секунды. Остальной пелотон пересёк финишную черту через семь секунд после победителя.

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Этап 21 

Как и в прошлом году, «Джиро» заканчивалась индивидуальной гонкой с раздельным стартом. Проложенный по Риму маршрут длиной 14,4 км был преимущественно пологим, хотя в нескольких местах включал резкие опасные повороты. Победное время уже к середине гонки установил член Cervélo TestTeam Игнат Коновалов, действующий чемпион Литвы в разделочной дисциплине. Во многом его победе способствовал тот факт, что он оказался одним из последних гонщиков, кто успел финишировать до начала дождя. Стартовавший чуть позже Брэдли Уиггинс из Garmin-Slipstream лидировал на второй и третьей промежуточных отсечках, но на последнем участке трассы сдал позиции: его накрыл сильный дождь, к тому же ему пришлось обгонять техничку Bbox Bouygues Telecom, остановившуюся из-за падения Матьё Сприка. Дождь длился недолго, но генеральщики большей частью его не избежали, и это отразилось на их результатах. Многие ехали сдержанно, стараясь лишний раз не рисковать и сохранить позиции в общем зачёте, однако Данило ди Лука всё же предпринял отчаянную атаку. Итальянец шёл по трассе с очень высоким каденсом, показал лучшее время на первой промежуточной отсечке, тем не менее, силы постепенно покидали его, каждый следующий отрезок он преодолевал всё хуже, в итоге проиграв победителю этапа 45 секунд. Денис Меньшов стартовал последним и в ходе своего заезда столкнулся с вновь начавшимся дождём. Он ехал с победным временем, но на последнем километре дистанции драматично упал — так сильно, что велосипед улетел по мокрой брусчатке на несколько метров вперёд. Техническая бригада из подоспевшей командной машины быстро дала ему другой велосипед, и россиянин благополучно продолжил заезд. С отставанием в 24 секунды Меньшов занял десятое место на этапе и одержал победу в генеральной классификации «Джиро д’Италия 2009».

 Все результаты указаны на момент финиша данного этапа без учёта последующих дисквалификаций.

Допинговые скандалы 
22 июля, спустя два месяца после завершения гонки, стало известно, что победитель очковой классификации и второй в генеральной классификации Данило ди Лука дважды сдавал положительный допинг-тест, дважды в его крови был обнаружен непрерывный активатор рецепторов эритропоэтина (CERA, разновидность эритропоэтина третьего поколения): 20 и 28 мая, перед гонкой с раздельным стартом в Чинкве-Терре и перед восхождением на Везувий. Международный союз велосипедистов (UCI) сразу же отстранил его от всех соревнований. 8 августа появилось сообщение о том, что вскрытие пробы «Б» тоже дало положительный результат, 13 августа гонщик был уволен из команды LPR Brakes-Farnese Vini. Ди Лука первое время настаивал на своей невиновности и говорил о заговоре проводивших исследование лабораторий, в течение некоторого времени велись тяжбы с Национальным олимпийским комитетом Италии (CONI). Комитет, указывая на проваленный допинг-тест на «Джиро д’Италия 2007» двумя годами ранее, просил учесть рецидив и требовал у антидопингового трибунала три года дисквалификации для ди Луки (вместо обычных двух, полагающихся за подобное нарушение). В итоге ему назначили штраф в размере 280 тыс. евро и отстранили от соревнований на два года, начиная с июля 2009 года, с аннулированием всех результатов на «Джиро». При этом спортсмен заявил о намерении обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. В октябре 2010 года Олимпийский комитет Италии досрочно снял с ди Луки дисквалификацию, взяв во внимание его сотрудничество со следствием при расследовании нескольких других допинговых скандалов, хотя результаты выступления на «Джиро» по-прежнему остались аннулированными. В 2011 году он вернулся в большой спорт, присоединившись к российской «Катюше», и выступил на «Джиро д’Италия 2011», где помогал капитану команды Хоакиму Родригесу.

Ещё один допинговый скандал приключился с победителем одного из этапов Франко Пеллицотти — за пять дней до старта «Джиро д’Италия 2010» представители UCI указали на несоответствие нормам показателей крови в его биологическом паспорте. Гонщика исключили из стартового листа «Джиро» и наложили запрет на участие в дальнейших соревнованиях. Международный союз велосипедистов обратился в Олимпийский комитет Италии с требованием наказать Пеллицотти за дисциплинарное нарушение, но ответа не последовало вплоть до окончания сезона. 21 октября антидопинговый трибунал оправдал спортсмена и разрешил ему выступать в гонках, в то время как его команда Liquigas планировала заключить с ним новый контракт. В январе 2011 года UCI направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд, в марте состоялись слушания — Пеллицотти просил рассмотреть дело как можно скорее, так как в составе Movistar Team собирался принять участие в «Тиррено — Адриатико», в том случае, если его оправдают. Тем не менее, спустя пять дней суд вынес ему обвинительный приговор, удовлетворив иск UCI и назначив ему двухлетнюю дисквалификацию с аннулированием всех результатов на «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс» 2009 года. Пеллицотти в связи с этим объявил о завершении карьеры профессионального спортсмена, хотя по окончании срока дисквалификации он всё же вернулся и провёл ещё несколько сезонов на высшем уровне.

Лидеры классификаций 

На «Джиро д’Италия 2009» вручались четыре лидерские майки, соответствующие четырём индивидуальным классификациям. Лидер генеральной классификации высчитывался суммированием времени каждого гонщика на этапах с учётом бонусных бонификационных секунд, присуждаемых первым трём финишёрам на групповых этапах. Генеральная классификация является самой престижной классификацией «Джиро» и фактически её лидера считают собственно победителем гонки. Лидер очковой (спринтерской) классификации награждался фиолетовой майкой и определялся в зависимости от набранных очков: победитель каждого этапа получал 25 очков, занявший второе место 20, третье 16, четвёртое 14, пятое 12, шестое 10 и далее с понижением на одно очко вплоть до пятнадцатого места. Дополнительно очки начислялись на нескольких промежуточных финишах. Горная классификация отмечалась зелёной майкой, складываясь из очков, присуждаемых гонщикам, взбиравшимся на горные вершины раньше остальных. Каждому длинному крутому подъёму маршрута присуждалась определённая категория, первая, вторая или третья, и количество начисляемых очков зависело от этой категории. Высочайшая точка «Джиро» (называемая «Чима Коппи»), коей в 2009 году являлась гора Сестриере на десятом этапе, давала больше очков по сравнению с другими подъёмами первой категории. Четвёртая и последняя индивидуальная классификация определяла лучшего молодого гонщика, который, соответственно, получал майку белого цвета. Она рассчитывалась точно так же как генеральная классификация, но включала только гонщиков, родившихся до 1 января 1984 года.

Кроме индивидуальных классификаций организаторами также разыгрывались две командные классификации. Награда «Трофео Фаст Тим» вручалась команде с лучшим общим временем, показанным тремя её лучшими гонщиками на каждом из этапов. Второй приз, «Трофео Супер Тим», предназначался команде, чьи гонщики набрали большее количество очков на этапах: первая двадцатка гонщиков на каждом этапе получала очки, от 20 до 1 в зависимости от занятого места. Победителями этих в командных классификаций стали Astana и Team Columbia-High Road соответственно.

В таблице ниже показано распределение лидеров в четырёх индивидуальных классификациях по ходу гонки.

Прочие классификации 
Помимо основных четырёх классификаций в индивидуальном зачёте на «Джиро 2009» разыгрывались также некоторые менее значимые классификации без каких-либо особенных маек. Все групповые этапы имели на дистанции по одной промежуточной отсечке, «трагуардо воланте» ( или T. V.), на которых гонщики получали бонусные секунды в генеральную классификацию, дополнительные очки в очковую классификацию и очки специальной T. V.-классификации (в предыдущие годы она носила названия Intergiro ). Победителем этого зачёта стал итальянец Джованни Висконти из команды ISD.

Вёлся подсчёт очков самых агрессивных гонщиков, так называемой «классификации боевого духа», где учитывались позиции во время пересечения всех промежуточных отсечек, горных вершин и финишных линий. Эту награду получил горный король Стефано Гарцелли. Классификация «Адзурри д’Италия» основана на порядке финиширования, однако очки присуждаются только первым трём гонщикам каждого этапа — её регламент близок к традиционной очковой классификации, и победу здесь одержал Данило ди Лука. Приз «Трофео Фуга Червело» вручался гонщику, дольше остальных находившемуся в отрывах — за каждый пройденный километр в лидирующей группе отрыва, состоящей менее чем из десяти человек, гонщик получал по одному очку, и в итоге больше всех таких очков набрал Мауро Фаччи из Quick Step. Командам присуждались штрафные очки за незначительные технические нарушения, наименьшее количество штрафов получили Silence-Lotto и Quick Step, разделив первое место в классификации «Фейр-плей».

Обладателем Трофея Бонакосса как самому атакующему гонщику стал испанец Карлос Састре, а Трофея Винченцо Торриани вручаемого победителю этапа, на котором разыгрывалась Чима Коппи (10-й этап) — россиянин Денис Меньшов.

Итоговые классификации 
 Серым цветом выделены дисквалифицированные после окончания Джиро гонщики.

|-style="background:pink;"
! 1-й
!  Денис Меньшов 
! 
! align=right| 
|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Данило ди Лука
| 
| align=right| + 0' 41
|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Франко Пеллицотти
| 
| align=right| + 1' 59
|-
| 2-й
|  Карлос Састре
| 
| align=right| + 3' 46
|- 
| 3-й
|  Иван Бассо
| 
| align=right| + 3' 59
|-
| 4-й
|  Леви Лайфаймер
| 
| align=right| + 5' 28
|-
| 5-й
|  Стефано Гарцелли 
| 
| align=right| + 8' 43
|-
| 6-й
|  Майкл Роджерс
| 
| align=right| + 10' 01
|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Тадей Вальявец
| 
| align=right| + 11' 13
|-
| 7-й
|  Марцио Брузегин
| 
| align=right| + 11' 28
|-
| 8-й
|  Давид Арройо
| 
| align=right| + 12' 50
|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Лэнс Армстронг
| 
| align=right| + 15' 59

|-style="background:lightgreen;"
! 1-й
!  Стефано Гарцелли 
! 
! align=right| 
|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Данило ди Лука
| 
| align=right| 45 очков
|- 
| 3-й
|  Денис Меньшов 
| 
| align=right| 41 очков
|-
| 4-й
|  Андрей Гривко
| 
| align=right| 40 очков
|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Франко Пеллицотти
| 
| align=right| 38 очков
|-
| 6-й
|  Карлос Састре
| 
| align=right| 30 очков
|-
| 7-й
|  Микеле Скарпони
| 
| align=right| 24 очков
|- 
| 8-й
|  Джованни Висконти
| 
| align=right| 24 очков
|-
| 9-й
|  Саймон Герранс
| 
| align=right| 15 очков
|-
| 10-й
|  Дамиано Кунего
| 
| align=right| 14 очков

|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Данило ди Лука
| 
| align=right| 
|-style="background:violet;"
! 1-й
!  Денис Меньшов 
! 
! align=right| 
|-style="background:lightgrey;"
| 
|  Франко Пеллицотти
| 
| align=right| 133 очков
|- 
| 4-й
|  Стефано Гарцелли 
| 
| align=right| 133 очков
|-
| 5-й
|  Алессандро Петакки
| 
| align=right| 104 очков
|-
| 6-й
|  Эдвальд Боассон Хаген
| 
| align=right| 103 очков
|-
| 7-й
|  Карлос Састре
| 
| align=right| 86 очков
|-
| 8-й
|  Аллан Дэвис
| 
| align=right| 82 очков
|-
| 9-й
|  Иван Бассо
| 
| align=right| 74 очков
|-
| 10-й
|  Леви Лайфаймер
| 
| align=right| 70 очков

|-style="background:white;"
! 1-й
!  Кевин Селдрайерс 
! 
! align=right| 86ч 19' 26
|-
| 2-й
|  Франческо Машарелли
| 
| align=right| + 2' 55
|-
| 3-й
|  Франсис де Греф
| 
| align=right| + 17' 03
|-
| 4-й
|  Томас Лёфквист
| 
| align=right| + 31' 45
|-
| 5-й
|  Джексон Родригес
| 
| align=right| + 34' 37
|-
| 6-й
|  Андрей Зейц
| 
| align=right| + 58' 41
|-
| 7-й
|  Крис Фрум
| 
| align=right| + 59' 06
|-
| 8-й
|  Маркос Гарсия
| 
| align=right| 
|-
| 9-й
|  Арнольд Жаннессон
| 
| align=right| 
|-
| 10-й
|  Дарио Катальдо
| 
| align=right|

Мировой рейтинг 
«Джиро д’Италия 2009» была одной из 24 гонок сезона, на которых участники получали очки в зачёт Мирового календаря UCI. Очки присуждались первым двадцати гонщикам генеральной классификации и первым пяти финишёрам на каждом этапе.

Примечания

Ссылки 

  
 
 
 
 
 
  

Джиро д’Италия
Спорт в Италии в 2009 году
2009 год в велоспорте
Май 2009 года